La Superliga A 2001-2002 è stata l'11ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Spareggio retrocessione/promozione

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002